A Assunção do Editor Literário é um romance israelense de 2005 (inglês: The Literary Editor's Progress) escrito pelo autor contemporâneo Benny Ziffer. Neste livro trata-se das obsessões e confusões do editor literário dum jornal em Israel: obsessão sexual, obsessão à precisão gramática, obsessão a ser um escritor e a vida em mentira. Este livro apresenta um estilo complexo com vários narradores de vários sexos, várias idades e várias identidades. Uma das identidades, a do editor literário, sofre duma doença degenerativa e no final sobe ao céu e continua a sua vida estranha no reino dos mortos.

Assunção do Editor